Abarth 595 – variante della Fiat Nuova 500 Abarth del 1971
 Abarth 595 – variante della Abarth 500 del 2011